

La pared en fútbol
Es la acción táctica colectiva ofensiva que consiste en el pase efectuado por un jugador (iniciador de la pared) sobre un compañero (receptor de la pared) y la devolución de dicho pase mediante un solo toque, bien sobre el jugador pasador, o bien, sobre otro compañero.
1114

El jugador en posesión del balón realiza este gesto técnico para poder imprimirle mayor velocidad al juego, pudiendo provocar desequilibrios en la defensa del equipo contrario.

Se puede realizar en corto o largo, ya sea por el aire o por el suelo, de la banda hacia dentro o bien de dentro hacia la banda, en ambas direcciones.

Objetivos de las paredes 
 Superar a uno o a varios adversarios.
 Superar línea defensiva.
 Conservar y mantener la posesión en el juego.
 Salir de la presión del adversario.

Inconvenientes o falencias de las paredes 
 Se debe tener gran dominio de la técnica a la hora de la ejecución.

Aspectos técnicos-tácticos a tener en cuenta 
 Jugador iniciador (con posesión del balón): 
 Percepción de la situación para el inicio de una pared. 
 Momento preciso de pase y correcta ejecución técnica 
 Cambio de ritmo (justo en el momento de hacer el pase al jugador eje) 
 Correcta trayectoria de desplazamiento de recepción (tras realizar el pase al jugador eje). 

 Jugador eje: 
 Movimiento de apoyo (con fintas previas o no) 
 Orientación adecuada (según gesto técnico) 
 Golpeo (pase) preciso. 
 Toma de decisión idónea (devolución a uno u otro jugador, no devolver, finta y control orientado hacia otro espacio …) basada en una eficaz amplitud visual.

Bibliografía 
 Argimiro Alonso, Tarea para la mejora de la eficacia de las paredes, sitio digital 'Fútbol táctico'.

 Luis Roberto Sibaja Quesada, [La pared en fútbol].

 Javier López López, [500 juegos para el entrenamiento físico con balón], revista Wanceulen, 2009.

 Parlebas (1968), citado en Castelo, Jorge F. F. (1999). Futbol, estructura y dinámica del juego. INDE. p. 66. ISBN 9788487330834.

Referencias

Enlaces externos 

 https://web.archive.org/web/20140311130731/http://www.entrenadornacional.com/
 http://www.escoladefutbol.com/
 https://www.youtube.com/watch?v=XDTXeIAcwWo.
 https://www.youtube.com/watch?v=WHbf9mdo2d.

Técnica del fútbol